Berecz Anna (1933–1986), Berecz Annamária névváltozata, az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Berecz János politikus első felesége
 Berecz Anna (1951) újságíró, riporter, műsorvezető, közgazdász
 Berecz Anna (1988) alpesisíző, olimpikon

Jegyzetek